Maidstone – miasto w Anglii
 Maidstone – dystrykt hrabstwa Kent (Anglia)
 Maidstone – miasto w Wiktorii (Australia)
 Maidstone – miasto w USA, w stanie Vermont, w hrabstwie Essex